Werunsky ist der Nachname folgender Personen:

 Albert Werunsky (1844–1915), böhmischer Advokat, Politiker, Hochschulprofessor
 Emil Werunsky (1850–1942), deutscher Historiker